Дворцы

 Марли́ — дворец французских королей в Марли-ле-Руа.
 Марли́ — дворец Петра Первого в Петергофе.

Топонимы
Марли́ — имя или часть имени нескольких общин в Европе:
  — муниципалитет во Франции, в регионе Лотарингия, департамент Мозель.
 Марли́ — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Нор, округ Валансьен, кантон Валансьен-Эст.
 Марли́-Гомо́н — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Марли́-ла-Виль — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д’Уаз.
 Марли́-ле-Руа́ — город и коммуна во Франции, находится в регионе Иль-де-Франс.
 Марли́-су-Исси́ (d) — муниципалитет во Франции, в регионе Бургундия, департамент Сона и Луара.
 Марли́-сюр-Арру́ (d) — муниципалитет во Франции, в регионе Бургундия, департамент Сона и Луара.
 Марли́ — муниципалитет в Швейцарии, в кантоне Фрибур.

Персоналии
 Марли, Анна Юрьевна (1917—2006) — французская певица и автор песен.
Ма́рли (Marley):
 Боб Ма́рли (1945—1981) — ямайский музыкант, гитарист, вокалист и композитор.
 Марли (2012) — документально-биографический фильм о Бобе Марли.
 Наиболее известные члены семьи Боба Марли:
 Седелла Ма́рли-Букер (23.07.1926-08.04.2008) — певица и писательница, мать Боба Марли.
 Марли, Ларри (1945—1987) — волонтёр Ирландской республиканской армии («временное» крыло, Белфастская бригада), главный организатор массового побега заключённых из тюрьмы Мэйз.
 Рита Ма́рли (25.07.1946) — певица, вдова Боба Марли.
 Шэрон Ма́рли (23.11.1964) — певица, танцовщица и куратор, дочь Риты Марли, приёмная дочь Боба Марли.
 Седелла Ма́рли (23.08.1967) — музыкант, танцовщица, модельер, актриса и предприниматель, дочь Боба и Риты Марли.
 Зигги Ма́рли (17.10.1968) — музыкант, сын Боба и Риты Марли.
 Стивен Ма́рли (20.04.1972) — музыкант, обладатель пяти наград «Грэмми», сын Боба и Риты Марли.
 Роэн Ма́рли (19.05.1972) — футболист, предприниматель, сын Боба Марли и Джанет Хант.
 Джулиан Ма́рли (04.06.1975) — музыкант, сын Боба Марли и Люси Паундер.
 Кай-Мани Ма́рли (26.02.1976) — музыкант, сын Боба Марли и настольной теннисистки Аниты Бельнавис.
 Дэмиан Ма́рли (21.07.1978) — музыкант, обладатель 3-х наград «Грэмми», сын Боба Марли.
 Марли, Джон — американский актёр кино.
 Марли Марл (30.09.1962) — диджей и хип-хоп продюсер.
 Мэри Бет Ма́рли (19.05.1995) — американская фигуристка.

Марли (Majerle):
 Дэн Марли (род. 1965) — американский баскетболист.